Черевик — вид невисокого взуття на шнурках чи ґудзиках
 Черевик — те ж саме, що й гальмовий башмак
 Черевик — те ж саме, що й опирач

Прізвище 
 Черевик Ялісей

Див. також 
 Башмак